Osoby:
 Andy Manndorff (1957–2017) – austriacki muzyk
 Ferdinand Manndorff – austriacki polityk

Inne:
 Manndorff – ród

Zobacz też:
 Mandorf
 Manndorf
 Mannsdorf